Атажурт в переводе с казахского или киргизского означает «Отечество»:

 Атажурт — издательский центр Всемирной ассоциации казахов.
 Ата-Журт — кыргызская политическая партия, созданная Камчыбеком Ташиевым.
 Атажурт — село в Жетысайском районе Туркестанской области Казахстана.
 Атажурт — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.

Примечания